Schaarwächter ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schaarwächter (1901–1984), deutscher Journalist, Schriftsteller und Schauspieler
 Julius Cornelius Schaarwächter (1847–1904), deutscher Hoffotograf und Kunstsammler
 Jürgen Schaarwächter (* 1967), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch
 Scharwächter
 Scharwacht